Die Advantage Cars Prague Open 2017 waren ein Tennisturnier für Damen in Prag. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 25. bis 30. Juli 2017 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Prag